Gottesmann, Gottesman: odnosi się do:
 Gustawa Gottesmana
 Krzysztofa Gottesman
 Łucji Frey-Gottesman
 (18668) Gottesman